Кастаниес може да се отнася за:
 Гърбашел, на гръцки Кастаниес, село в Дем Кукуш, Ном Кукуш, Република Гърция.
 Тиклиево, на гръцки Кастаниес, обезлюдено село в Дем Драма, Ном Драма, Република Гърция.
 Черекьой, на гръцки Кастаниес, село в Дем Орестиада, Република Гърция.